Porro ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Porro (1890–1967), italienischer Mittelstreckenläufer
 Carlo Porro (1813–1848), italienischer Naturforscher
 Edoardo Pòrro (1842–1902), italienischer Arzt, Gynäkologe und Geburtshelfer
 Enrico Porro (1885–1967), italienischer Ringer, Olympiasieger
 Giovanni Giacomo Porro (1590–1656), italienischer Komponist, Kapellmeister und Organist.
 Girolamo Porro (1520–1604), italienischer Kupferstecher
 Ignazio Porro (1801–1875), italienischer Ingenieur
 Pedro Porro (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Pierre-Jean Porro (1750–1831), französischer Gitarrist, Komponist und Musikverleger
 Ricardo Porro (1925–2014), kubanisch-französischer Architekt und Künstler
 Samuele Porro (* 1988), italienischer Mountainbiker

Siehe auch
 Porro Bluff, Felsenkliff im Grahamland, Antarktika
 Porroprisma, Umkehrprisma, benannt nach seinem Erfinder Ignazio Porro (siehe oben)
 Porro-Koppe-Prinzip (Photogoniometer)

Siehe auch:
 Poro (Begriffsklärung)
 Porrón, katalanisch: Porró